Аеропорт (роман Артура Гейлі)
  Аеропорт (роман Сергія Лойка)